Talbächle ist ein Gewässername:

 Oberes Talbächle, rechter Zufluss des Talbachs (zum Schwarzbach, zum Klingengraben) bei Grießen, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Talbächle (Donau),linker Zufluss des Donau-Seitenarms Binzwangen (von links zur Donau) nahe der Talmühle, Gemeinde Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Talbächle (Zizenhauser Aach), rechter Zufluss des Zizenhauser Aach (rechter Oberlauf der Stockacher Aach) bei Schwackenreute, Stadt Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Talbach